El nombre de Fort Nassau era utilizado por los neerlandeses para varias fortificaciones, nombradas así en honor a la Casa de Orange-Nassau, casa de sus estatúder.

Los fuertes de este nombre incluyen:

 Fort Nassau (Bahamas), establecido en 1697, en las Bahamas, que, como fuerte británico, fue atacado por los marines estadounidenses en 1776.
 Fort Nassau (Ghana), establecido cerca de Mori.
 Fort Nassau (Guyana), sobre el río Berbice.
 Fort Nassau (Islas de Banda), en la isla de Bandaneira, en Indonesia, construido en 1609.
 Fort Nassau (rio Hudson), establecido en 1614, en una isla frente a Albany, Nueva York.
 Fort Nassau (South River), establecido en 1627 en Gloucester City, Nueva Jersey.
 Fort Nassau (Curazao), establecido como Fort Republiek en 1797.